Trattato di Corbeil (1258)
 Trattato di Corbeil (1326)